Digue, remblai longitudinal, naturel ou artificiel, le long d'un lac, d'une rivière ou de la mer, destiné à empêcher la submersion des basses-terres ;
 Digue dentaire, carré de latex ou de polyuréthane mince et souple, totalement imperméable, utilisé en chirurgie dentaire ou dans la prophylaxie des maladies sexuellement transmissibles lors d'une rapport bucco-génital ;
 La Digue, ancien ouvrage faisant partie des fortifications de Lille ;
 Digue, ancienne entreprise française de fabrication de caravanes.

Voir aussi  
 Toutes les pages commençant par Digue